Пиджон () — английская фамилия. 

Известные носители:

 Пиджон, Ребекка (род. 1965) — американская актриса, композитор и сценарист.
 Пиджон, Уолтер (1897—1984) — канадский кино и телеактёр.

См. также 
 Голубев — русскоязычный вариант фамилии.
 Пиччионе — италоязычный вариант фамилии.